Бельское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кировская область 
 Бельское сельское поселение — входит в Фалёнский район

Рязанская область   
 Бельское сельское поселение — входило в Спасский район